Сепида́н () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Ардакан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Бейза (بخش بیضا)
 Хамаиджан (بخش همایجان)
Население области на 2006 год составляло 87 801 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса